Sezon 2010/11 2. Fußball-Bundesligi - 37. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2010/11 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 Hertha BSC i FC Augsburg awansowały do Bundesligi 2011/12.
 VfL Bochum przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2011/12.
 VfL Osnabrück przegrał swoje mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2011/12.
 Arminia Bielefeld i Rot-Weiss Oberhausen spadły do 3. Ligi 2011/12. 
 * Za wykroczenia licencyjne Arminia Bielefeld została ukarana przez DFB 3. punktami ujemnymi.

 ** Za wykroczenia licencyjne TSV 1860 Monachium został ukarany przez DFB 2. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Borussia Mönchengladbach wygrała mecze barażowe i pozostała w Bundeslidze 2011/12.
 VfL Bochum przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2011/12.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 VfL Osnabrück przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2011/12.
 Dynamo Dresden wygrało mecze barażowe i awansowało do 2. Fußball-Bundesligi 2011/12.

Zobacz też 
 Bundesliga 2010/11
 3. Liga 2010/11
 Regionalliga 2010/11
 Oberliga 2010/11

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech